Illuminati puede referirse a:

Illuminati, sociedad secreta de la época de la Ilustración.
Illuminati (juego), juego de cartas de 1982. 
Illuminati (historieta), nombre de un grupo de superhéroes del universo de Marvel Comics.
Ivo Illuminati, actor y director cinematográfico italiano.